Karl Otfried Müller (1797–1840) – niemiecki filolog klasyczny i archeolog
 Karl von Müller (1873–1923) – niemiecki oficer
 Karl Müller (1879–1944) – niemiecki bankier i polityk nazistowski
 Karl Müller (1918–2001) – niemiecki werbista, misjolog, ekumenista
 Karl Alexander Müller (1927–2023) – szwajcarski fizyk, laureat Nagrody Nobla

Zobacz też 
 Karel Müller
 Karol Müller